Szent Mihály és Szent Gudula-székesegyház, Brüsszel (Belgium)
 Szent Mihály-székesegyház, Kijev (Ukrajna)
 Szent Mihály-székesegyház, Piura (Peru)
 Szent Mihály-székesegyház, Veszprém (Magyarország)
 Szent Mihály-székesegyház, Sitka (Alaszka)
 Szent Mihály-székesegyház, Tegucigalpa (Honduras)

Kapcsolódó szócikkek 
 Szent Mihály-templom (egyértelműsítő lap)